Pulsation (lateinisch für: „periodisches Schwanken“, zugehöriges Adjektiv pulsatil) bezeichnet

in den Naturwissenschaften:
 Pulsationsveränderlicher Stern
 Wellenbewegungen, die an den Herzzyklus erinnern
 eine Redoxreaktion, siehe Schlagendes Quecksilberherz
 Pulsationshypothese

in der Technik:
 Pulsation in Rohrleitungen
 Pulsationsreaktor
 Pulsationsdämpfer
 Pulsation Engine
 Pulsierender Gleichstrom
 Puls-Code-Modulation

in der Medizin:
 pulsatiler Blutfluss, pulsatile Durchblutung
 pulsatiler (pulssynchroner) Tinnitus
 pulsatile Ausschüttung einiger Hormone, z. B. Cortisol, GnRH

Siehe auch:
 Puls (Begriffsklärung)
 Pulse